Klingeberg steht für 

 Klingeberg (Thüringen), Berg im Thüringer Schiefergebirge
 Naturschutzgebiet Briesensee und Klingeberg, geschützter Berg in Brandenburg
 Personen:
 Katrin Klingeberg, deutsche Gitarristin
 Martin Klingeberg (* 1961), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Klingenberg